Kreuzweg (Kreuzwege) steht für:
 Kreuzweg, im Katholizismus einen dem Leidensweg Christi nachgebildeten Wallfahrtsweg mit meist 14 Stationen 
 Kreuzweg (Trittenheim), ein Kreuzweg in Trittenheim, Rheinland-Pfalz
 eine Wegkreuzung, im Volksglauben ein Sammelplatz von Geistern und Dämonen
 ein Ortsteil von Litvínov, Tschechien, siehe Křížatky
 Kreuzweg (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzweg (Solingen), Wohnplatz in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 einen Ortsteil von Oberlangenegg
 einen Alternativnamen des Sirnitzpasses im Schwarzwald
 Kreuzweg (Elass), ein Pass im Elsass

Filmtitel:
 Kreuzweg (2014), Spielfilm von Dietrich Brüggemann aus dem Jahr 2014
 Kommissarin Lucas – Kreuzweg, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahr 2016
 Viacrucis Migrante – Kreuzweg der Migrant innen
 Kreuzwege (1998) von Werner Asam

Siehe auch:
Kreutzweg
Kreuzstraße
Kreuzung